Yedina steht für:

 eine westafrikanische Sprache, siehe Buduma (Sprache)
 eine westafrikanische Ethnie, siehe Buduma (Volk)